Juillacq peut faire référence à :
 Juillacq, une ancienne commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Maspie-Lalonquère-Juillacq ;
 Juillacq-le-Petit, une ancienne commune française du département de la Charente-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Martial-sur-Né ;
 Maspie-Lalonquère-Juillacq, une commune des Pyrénées-Atlantiques.